Résultats détaillés de l'édition 1900 du tournoi de tennis US National Champ’s.

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames 
La championne en titre (1899), Marion Jones, directement qualifiée pour le challenge round (grande finale) ne s'est pas alignée pour défendre son trophée.La gagnante de la présente édition est donc celle qui a remporté la all comers' final, c'est-à-dire la finale du tableau préliminaire à élimination directe (en l'espèce Myrtle McAteer face à Edith Parker).

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

1900
US Open
US Open
Compétition de tennis à Newport (Rhode Island)
Compétition de tennis à Philadelphie
1900 aux États-Unis
Juin 1900
Août 1900